Indonesië
 Paciran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Paciran (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java